Переяслав может означать:

 Переяслав — город в Киевской области
 Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав» — музейный комплекс в этом городе и его окрестностях

См. также 

 Переяславль